У́лица Геро́ев Панфи́ловцев — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Героев Панфиловцев — улица в Москве

Украина 

 Улица Героев Панфиловцев — прежнее название улицы Героев Чернобыля в Днепре
 Улица Героев Панфиловцев — улица в Донецке
 Улица Героев Панфиловцев — улица в Черновцах

См. также 

 Улица Героев
 Улица Панфилова